Венерозо () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Венерозо, Джанджакомо (1701—1758) — дож Генуэзской республики.
 Венерозо, Джироламо (1660—1739) — дож Генуэзской республики.